Druga hrvatska rukometna liga predstavlja treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2011./12., te se sastoji od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.

Ljestvice

Sjever

Zapad

Jug

Poveznice 
 Premijer liga 2011./12.
 1. HRL 2011./12.
 3. HRL 2011./12.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2011./12.
 Hrvatski kup 2011./12.

Izvori 
 hrs.hr
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - sezona 2011./12. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 rkzg-dubrava.hr, RK ZG Dubrava - 2. HRL - Zapad, pristupljeno 4. svibnja 2017.

2011-12
m-2